peut faire référence à :

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur , puis  ;
 , album de Nirvana sorti en 1968.